Еле́на Доро́нина:
 Доронина, Елена Анатольевна (род. 1981) — российская бобслеистка.
 Доронина, Елена Витальевна (1955—2011) — советская и российская актриса театра и кино.